Хасебе Макото (яп. 長谷部 誠, нар. 18 січня 1984, Фудзієда) — японський футболіст.
 7240 Хасебе (7240 Hasebe) — астероїд головного поясу.